Verdensmesterskabet i håndbold for mænd 2017 var det 25. VM i håndbold for mænd arrangeret af IHF. Slutrunden blev afviklet i peioden 11. - 29. januar 2017 i Frankrig, som dermed var VM-værtsland for tredje gang.

Frankrig vandt finalen over Norge 33-26, Frankrig vandt deres 6 VM titel og Norge vandt deres første sølvmedalje. Slovenien vandt overraskende bronzekampen 31-30 over Kroatien, efter at Kroatien på et tidspunkt førte med 24-16.

Spillesteder 
Tre lande havde ansøgt om værtskabet for slutrunden: Frankrig, Danmark og Norge. Værtskabet blev tildelt på IHF-mødet i São Paulo den 15. december 2011, hvor Norges ansøgning imidlertid ikke blev behandlet, eftersom den blev modtaget efter ansøgningsfristen. IHF valgte Frankrig som værtsland, og den franske ansøgning indeholdt forslag om at spille kampene i Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, Paris-Bercy, Dunkerque, Lyon, Montpellier, Nantes og Nanterre.

Frankrig har to gange tidligere arrangeret VM-slutrunden – i 1970 og 2001.

Spillesteder 

I august 2014 foreslog Fédération française de handball følgende ni spillesteder over for International Handball Federation.

Kvalificerede landshold 
Følgende landshold har kvalificeret sig til slutrunden. To af holdene har International Handball Federation dog inviteret med via et wildcard. Nemlig Norge.

Lodtrækning 
Lodtrækningen fandt sted d. 23. juni 2016 klokken 14:00 i Paris, Frankrig.

Seeding

Dommere 
16 dommerpar blev udvalgt:

Gruppespillet

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

President Cup

21.-24. plads-slutspil

21.-24. plads-semifinale

23. Plads

21. Pladsen

17.-20. pladserne

17.-20. plads-semifinaler

19. Plads

17. Pladsen

Slutspil

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Rangering

Statistik

All-Star Team 
All-Star Team for VM slutrunden:

Topscorer 

Kilder: IHF

Top Målvogtere 

Kilde: IHF

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Officiel webside  
 IHF webside

Håndbold i 2017
2017 (mænd)